IV. León bizánci császár (750–780)
IV. Leó pápa (790–855)
IV. Leó örmény király (1308/9–1341)
IV. Leó mingréliai fejedelem (?–1694 /után/)